Vokzalna (metrostation Kiev)
Vokzalna (metrostation Dnipropetrovsk)